Puente de Domingo Flórez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puente de Domingo Flórez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Puente de Domingo Flórez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar